Die OHL-Saison 1984/85 war die fünfte Spielzeit der Ontario Hockey League (OHL). Die Sault Ste. Marie Greyhounds gewannen als punktbestes Team der regulären Saison die Hamilton Spectator Trophy, setzten sich im Playoff-Finale auch gegen die Peterborough Petes durch und gewannen so ihren ersten J. Ross Robertson Cup.

Änderungen 
Die Brantford Alexanders wurden im Vorfeld der Saison nach Hamilton umgesiedelt und firmieren fortan als Hamilton Steelhawks. Zudem änderten die Windsor Spitfires ihren Namen nach dem Verkauf des Teams in Windsor Compuware Spitfires.

Reguläre Saison

Abschlusstabellen 
Abkürzungen: GP = Spiele, W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, GF = Erzielte Tore, GA = Gegentore, Pts = Punkte
Erläuterungen:       = Playoff-Qualifikation,       = Hamilton-Spectator-Trophy-Gewinner

Leyden Division

Emms Division

Beste Scorer 
Abkürzungen: GP = Spiele, G = Tore, A = Assists, Pts = Punkte, PIM = Strafminuten; Fett: Saisonbestwert

Play-offs

Play-off-Baum

J.-Ross-Robertson-Cup-Sieger

Beste Scorer 
Abkürzungen: GP = Spiele, G = Tore, A = Assists, Pts = Punkte, PIM = Strafminuten; Fett: Saisonbestwert

Auszeichnungen

All-Star-Teams

Vergebene Trophäen

Siehe auch 
 Saison 1984/85 der Québec Major Junior Hockey League
 Saison 1984/85 der Western Hockey League
 Memorial Cup 1985

Weblinks 
 OHL 1984/85 bei hockeydb.com

Einzelnachweise 

OHL-Saison
Eishockeysaison 1984/85